Wajid ist:

 ein Name, siehe Wajid (Name)
 Wajid (Musiker), indischer Musiker, auch Wajid Khan (1998–2020), bekannt als Duo Sajid-Wajid
 eine Ortschaft in Somalia, siehe Wajid (Somalia)
 ein Distrikt in der Region Bakool in Somalia, siehe Wajid (Distrikt).